МакЭлви, Майк — футболист.
 Макэлви, Томас (англ. Thomas McElwee) (1957 — 1981) — повстанец Ирландской республиканской армии, умерший во время голодовки 1981 года в тюрьме Мэйз.